Flower () може означати:

Гурти 
  — японський рок-гурт.
  — американський інді-рок гурт.
  — японський дівочий поп-гурт.
  — південнокорейський рок-гурт.
  або Flower — австралійський рок-гурт.

Альбоми 
  — альбом 1998 року американської поп-співачки Джоді Вотлі.
  — альбом 1997 року японського джаз-рок музиканта Акіра Джимбо.
  — міні-альбом 2013 року південнокорейського K-pop співака Єна Чунхьона.
  — альбом 2015 року південнокорейського K-pop співака Кіма Чжунсу (XIA).

Пісні 
 Flower — пісня 2015 року австралійського співака Коді Сімпсона.
  — пісня 1989 року американського гурту Soundgarden.
  — пісня 1993 року американської співачки Ліз Фер.
  — пісня 1996 року японського рок-гурту L'Arc-en-Ciel.
  — пісня 2005 року японської співачки Коди Кумі.
  — пісня 2006 року японської поп-співачки Томіко Ван.
  — пісня 2009 року японського співака Gackt.
  — пісня 2011 року японської J-pop співачки Ацуко Маедо.
  — пісня 2012 року австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг.
  — пісня 1950 року американського композитора Джона Кейджа.
 «Flower» — пісня американського музиканта Moby, написана для бойовика Викрасти за 60 секунд.